́
 Камбре — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Камбре — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья